Рокочий - фамилия:

 Рокочий, Алексей Алексеевич (1951—2014) — советский и украинский спортсмен и тренер. 
 Рокочий, Алексей Алексеевич (род. 1985) — украинский спортсмен, сын Рокочего-старшего.

См. также 
 Рогочий